Jame steht für:
 Jame (Kroatien), Ort in der Gemeinde Slunj, Gespanschaft Karlovac, Kroatien
 Jame (Mexiko), Ort im Municipio Arteaga (Coahuila), Bundesstaat Coahuila, Mexiko

jame ist der Nickname folgender Personen:
 Ali Dschami (* 1998), russischer E-Sportler